Graunock kan syfta på:

Geografi

Österrike 

 Graunock (berg i Österrike, Steiermark), Politischer Bezirk Liezen, 
 Graunock (berg i Österrike, Tyrolen), 

Robotskapade Österrikeförgreningar